Тере́за Ду́рова: Дурова, Тереза Васильевна (1926—2012) — самая маленькая в мире дрессировщица, народная артистка РСФСР (1980).
 Дурова, Тереза Ганнибаловна (род. 1953) — художественный руководитель Московского театра клоунады, народная артистка России (2003).